Вергу́н — українське прізвище.

Відомі носії 

 Вергун Віктор Гаврилович — директор товариства «Агрофірма „Надія“» (Харківська область), заслужений працівник сільського господарства України.
 Вергун Дмитро (1922—1950) — український військовик, сотник УПА.
 Вергун Дмитро Миколайович (1871–1951) — український публіцист, новинар, поет, історик літератури.
 Вирган Іван Оникійович (справжнє прізвище Вергун; 1908—1975) — український поет, перекладач, жертва Сталінських репресій.
 Вергун Микола Григорович — кандидат економічних наук.
 Вергун Михайло Тимофійович (1888—1922) — підполковник Армії УНР.
 Вергун Наталія Іванівна (* 1938) — український живописець.
 Вергун Олександр Ігорович (1995—2022) — старший сержант Збройних Сил України, учасник російсько-української війни, що загинув у ході російського вторгнення в Україну в 2022 році.
 Вергун Олена (* 1970) — українська та радянська професійна баскетболістка, тренер жіночої збірної України (U-18).
 Вергун Петро Іванович (1890–1957) — український церковний діяч, священик УГКЦ.
 Вергун Роман (1911—1989) — український громадський діяч діаспори в США.
 Вергун Ростислав Миколайович (*1982) — білоруський баскетболіст та білоруський баскетбольний тренер.
 Вергун Семен Семенович — вояк армії УНР, розстріляний більшовиками під Базаром 1921 року.
 Вергун Юрій Володимирович — сержант Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Вергун Яків Пантелеймонович (1913—1985) — Герой Радянського Союзу.

Примітки 

Українські прізвища